Airwave steht für:
 Airwave, Künstlername von Laurent Véronnez (* 1977), belgischer Trance-Musiker
 Honda Airwave, Automodell der Marke Honda

Siehe auch:
 Airwaves